Національний дивізіон Молдови 2000—2001 — 10-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вперше здобув Шериф.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ністру взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як фіналіст Кубку Молдови 2000—2001.
2. Клуб Хайдук-Спортинг-UTM (Хинчешти) знявся з турніру після його завершення.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

2000—2001
Молдова
Молдова